Il singolare del torneo di tennis Thailand Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Roger Federer che ha battuto in finale Andy Murray 6–3, 7–5.

Teste di serie

  Roger Federer (campione)
  Lleyton Hewitt (quarti di finale)
  Robby Ginepri (quarti di finale)
  Tommy Haas (secondo turno)

 Robin Söderling (secondo turno)
 Jarkko Nieminen (semifinali)
 Paradorn Srichaphan (semifinali)
 Luis Horna (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Thailand Open 2005
ATP Tour 2005